Swings steht für:
 Swing-Jugend, eine oppositionelle deutsche Jugendkultur im NS-Staat
 (1637) Swings, ein Asteroid des Hauptgürtels

Swings ist der Familienname folgender Personen:
 Bart Swings (* 1991), belgischer Inline-Speedskater und Eisschnellläufer
 Pol Swings (1906–1983), belgischer Astronom

Siehe auch:
 Swing